Melide (sans accent) peut faire référence à au moins deux localités :

 Melide (Galice), municipio, commune de la province de La Corogne, dans la communauté autonome de Galice en Espagne.
 Melide (Tessin), ville du canton du Tessin en Suisse italophone.
 Terra de Melide, comarque espagnole située au centre-est de la province de La Corogne, en Galice.

Homonymie de localités